Jessica Jones (Marvel), een superheldin van Marvel Comics
 Jessica Jones (televisieserie), een serie over de gelijknamige superheldin